Пасторија има више значења:

 Пасторија, Ла Пастора (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пасторија (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасторија (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасторија (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасторија (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пасторија (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пасторија (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику